Harry Persson kan syfta på:

Harry Persson (boxare) (1898–1979), svensk professionell boxare
Harry Persson (artist) (1906–1961), svensk skådespelare och sångare
Harry Persson (militär) (1914–2008), son till Edvard Persson
Harry Persson (1920–1971), mer känd som Harry Arnold, blåsmusiker
Harry Persson (pianist) (1923–2021) restaurangpianst
Harry Persson (fotograf) inom stillbild och film